Jilka ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Jilka (* 1956), amtierende Wiener Stadtbaudirektorin
 Gerhard Jilka (* 1961), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Synchronsprecher